Brot und Wein bezeichnet:

 die eucharistischen Gestalten Brot und Wein, siehe Eucharistie und Brot und Wein im Abendmahl
 die Elegie Brod und Wein von Friedrich Hölderlin
 Brot und Wein (Anthologie), eine Anthologie-Reihe schwäbischer Dichtung des 20. Jahrhunderts